Název Dubová má více sídel:
 Dubová (Nemecká), část obce Nemecká na Slovensku v okrese Brezno
 Dubová (Přídolí), část obce Přídolí v okrese Český Krumlov
 Dubová (Miřetice), část obce Miřetice v okrese Chrudim
 Dubová (Radkov), základní sídelní jednotka obce Radkov v okrese Opava
 Dubová (okres Pezinok) – obec na Slovensku v okrese Pezinok
 Dubová (okres Svidník) – obec na Slovensku v okrese Svidník
 Dubová Lhota, část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 Dolní Dubová Hora, část obce Tuhaň v okrese Česká Lípa
 Horní Dubová Hora, část města Dubá v okrese Česká Lípa

Externí odkazy